Le terme Antifa peut faire référence à différentes pages :

Organisations

Avant la Seconde Guerre mondiale 

 Antifaschistische Aktion («Action antifasciste»), groupe allemand actif entre 1932 et 1933

Après la Seconde Guerre mondiale 

 Anti-Fascist Action, groupe britannique 
 Antifaschistische Aktion, groupe suédois 
 , groupe autrichien à Vienne 
 , groupe américain à Portland, Oregon

Mouvements plus larges et idéologie 

 Antifascisme 
 Action antifasciste
 Antifascisme après la Seconde Guerre mondiale 
 , mouvement politique d'extrême gauche en Allemagne 
 Antifa (États-Unis), un mouvement de divers groupes militants américains de gauche

Littérature 

 Antifa: The Anti-Fascist Handbook, un livre de Mark Bray 
Homonymie
Militantisme
Antifascisme
Anarchisme
Communisme
Maoïsme
Extrême gauche
Anarcho-communisme
Idéologie
Lumières
Pacifisme